Municipio de Cane Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cane Creek (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Cane Creek (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Cane Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Cane Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Butler.